Hans Ruckstuhl ist der Name von

* Hans Ruckstuhl (Politiker) (1868–1948), Schweizer Schriftsetzer, Gemeindepräsident, Kantonsrat und Regierungsrat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Hans Ruckstuhl (Ruderer) (* 1943), Schweizer Ruderer und Olympiateilnehmer